

Авілла — місто, штат Індіана
 Авілла — селище, штат Міссурі
 Авілла — переписна місцевість, штат Арканзас